Corazón

 «Corazón» — песня Рики Мартина.
 «Corazón» — песня Малумы.